Stenz steht für:
 Stenz, ein Wort aus dem Rotwelschen für einen Wanderstab oder einen Frauenhelden
 Ziegenhainer, Variante des Wanderstabs in Kreisen von Studentenverbindungen

Stenz ist der Name folgender Orte:
 Stenz (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Stenz (Königsbrück), Ortsteil der Stadt Königsbrück, Landkreis Bautzen, Sachsen

Stenz ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Stenz (1857–1925), deutscher Violoncellist und Musikpädagoge
 Georg Maria Stenz (1869–1928), deutscher Ordensgeistlicher und Missionar
 Maria Stenz, Maria Mikkelsen Sørensen (* 1940), dänische Schauspielerin, Sängerin, Theaterregisseurin, Theaterleiterin und Hörspielerzählerin
 Markus Stenz (* 1965), deutscher Dirigent und Generalmusikdirektor

Siehe auch:
 Monaco Franze – Der ewige Stenz, eine Fernsehserie des Bayerischen Rundfunks